Origin ( origin „Ursprung, Beginn, Quelle, Verursacher“ etc.):

 Origin (Software), Software zur Analyse und Darstellung von Daten
 Origin Systems, ehemaliger US-amerikanischer Computerspiele-Hersteller
 Origin bezeichnet den Startpunkt der DNS-Synthese (Replikationsursprung), siehe ARS-Element
 Origin (Band) ist der Name einer US-amerikanischen Death-Metal-Band
 Origin ist das erste Album von Evanescence, 2000 erschienen
 SGI Origin, Computersysteme
 Origin (Vertriebsplattform), Online-Distributionsplattform von Electronic Arts
 Origin – Spirits of the Past, ein Anime
 Origin (Album), Musikalbum von Dayseeker aus dem Jahr 2015
 Origin (Roman), Roman von Dan Brown aus dem Jahr 2017
 Origin (Fernsehserie), Science-Fiction-Fernsehserie aus dem Jahr 2018
 Herkunfts- bzw. Entstehungsgeschichte von Figuren im Fantasy- und Science-Fiction-Bereich
 Toyota Origin, Pkw-Modell

Siehe auch:

 Herkunft – Original –  Origins – Ursprung (Begriffsklärungen)